Aeroporto ima više značenja:
 Aeroporto, Catanzaro
 Aeroporto, Lecce
 Aeroporto, Vibo Valentia